Kawashima peut faire référence à :

Patronymie
 Aimi Kawashima (1990- ) est une joueuse de volley-ball japonaise
 Azumi Kawashima (1979- ) est une actrice japonaise de film pornographique
 Eiji Kawashima (1983- ) est un footballeur international japonais évoluant au poste de gardien de but.
 Makoto Kawashima (1979- ) est un joueur de hockey sur glace international japonais.
 Naoko Kawashima (1981- ) est une nageuse japonaise 
 Ryuta Kawashima (1959- ) est un neuroscientifique japonais.
 Yūzō Kawashima (1918-1963) est un réalisateur japonais.

utilisé comme prénom
 Kawashima Kiko né en 1966, nom de jeune fille de la Princesse Akishino
 Kawashima Rüchiro (1886-1971) est un peintre japonais
 Kawashima Takeshi (né en 1930), peintre japonais.

Divers
 Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ?, un jeu sur Nintendo DS